Mis-Teeq — британская ар-н-би/гэридж-группа. Первоначально были квартетом, но вскоре группа превратилась в трио. Участницы группы: Алиша Диксон, Су-Элис Нэш и Сабрина Вашингтон. На их счету два студийных альбома и девять синглов. В январе 2005 года группа объявила о распаде.

История 
В 1999 году Alesha Dixon и Sabrina Washington встретились, во время посещения Dance Attic (популярной танцевальной школы в Западном Лондоне), и решили сформировать дуэт. Пока они записывали демо-альбом Inspiration, они повстречали Су-Элис Нэш на прослушивании и вместе сформировали трио. Вскоре они подписали контракт с Telstar Records, тогда к ним присоединился ещё один участник — Зена МакНэлли, и образовали ар-н-би/гэридж-группу Mis-Teeq.

Дискография

Альбомы

Синглы 

Гэридж-музыканты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Гёрл-группы Великобритании
Ритм-энд-блюзовые группы Великобритании
Квартеты